Deceivers — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Arch Enemy, выпущенный 12 августа 2022 года на лейбле Century Media Records.

Список композиций

Участники записи 
Arch Enemy
 Алисса Уайт-Глаз — вокал
 Майкл Эмотт — гитара
 Джефф Лумис — гитара
 Шарли Д’Анджело — бас-гитара
 Даниэль Эрландссон — ударные

Производственный персонал
 Якоб Хансен — сведение, мастеринг
 Алекс Рейсфар — обложка

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Arch Enemy
Альбомы Century Media Records